Баланешты (гора) — высочайшая точка Молдавии.
 Бэлэнешть (село) — традиционное название села Баланешты в Молдавии.